Уертас Вијехас има више значења:

 Уертас Вијехас (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Уертас Вијехас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику